Краснощёковский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Краснощёковском районе Алтайского края России. Административный центр — село Краснощёково.

Демография 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 5442 человека, в том числе 2537 мужчин и 2905 женщин.

Состав поселения 
 Краснощёково (село, административный центр) — 
 Малая Суетка (посёлок) — 
 Семёновка (посёлок) — 
 Чарышский (посёлок) —

Примечания 

Сельские поселения Краснощёковского района